Crap(s) puede referirse a:

 Crap, una palabra del argot para las heces, también utilizada para describir algo deficiente.
 Craps, un juego de casino de dados.
 Crap Grisch, una montaña en los Alpes Lepontinos, situado cerca de Vals, en el cantón de los Grisones en Suiza.
 Crap la Pala, una montaña en la región de Lenzerheide en los Alpes suizos.
 Crap Masegn, una montaña en los Alpes de Glaris, situado cerca de Flims, en el cantón de los Grisones, Suiza.
 Crap Mats, una montaña en los Alpes de Glaris, situado cerca de Flims, en el cantón de los Grisones, Suiza.
 Crap Sogn Gion, una montaña en los Alpes de Glaris, situado cerca de Flims, en el cantón de los Grisones, Suiza.
 Andreas Crap, más conocido como el guitarrista y cofundador de la banda de Industrial Metal de la Federación AlemanaOOMPH!.

CRAP puede estar relacionado con:
 Comandos de recherche et d'action en profondeur, el antiguo nombre del Grupo de Comandos Paracaidistas de Francia.
 Crear, recuperar, modificar, de purga. Ver: Crear, leer, actualizar y eliminar.